Bolão (esporte) - modalidade de boliche de origem alemã, praticada na Europa e na Região Sul do Brasil
 Bolão (aposta) - dois tipos de jogos de azar, um em que vários apostadores se juntam para ratear as despesas do jogo; outro em que se faz o prognóstico sobre evento futuro

Pessoas 
 Bolão (instrumentista) - músico brasileiro
 Azevedo Bolão 

Desambiguação